Linear A är en modern beteckning på ett forntida skriftspråk som användes av minoerna på ön Kreta i Grekland.

Linear A är en stavelseskrift och kom i bruk omkring 2000 f.Kr. i den minoiska kulturen. Den har inte kunnat tydas helt och man vet inte med säkerhet vilket språk den är skriven på. Skriften användes troligen i första hand för räkenskaper i administrationen som utgick från de stora palatsen. Linear A användes fram till 1400-talet f.Kr.

Se även 
 Talbeteckningssystemet i Linear A och Linear B
 Linear B

Stavelseskrift
Ideografiska skriftspråk
Odechiffrerade skriftsystem